Agitace (z lat. agitare – pohánět) může být:
 veřejné, hromadné i individuální, někdy i násilné, přesvědčování lidí pro určitý program, cíl či konkrétní úkol apod.
 politická agitace či předvolební agitace – úsilí politických subjetků přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program politické strany ve volbách
 agitace (medicína) – odborný pojem popisující chorobný neklid projevující se bezúčelným pobíháním a jinou tělesnou aktivitou – tzv. agitovanost
 agitace (technika) – promíchání rmutu k jeho homogenizaci a provzdušnění

Externí odkazy